Серге́й Купцо́в:
 Купцов, Сергей Алексеевич (1948—2014) — советский футболист и тренер.
 Купцов, Сергей Андреевич (1922—2007) — капитан авиации, Герой Советского Союза.
 Купцов, Сергей Юрьевич (род. 1982) — заслуженный мастер спорта России (пляжный теннис).